Mousa Dembélé (1987) belga válogatott labdarúgó, középpályás
 Moussa Dembélé (1996) francia labdarúgó, csatár